Atol Poivre, atol de les Seychelles
Illes Poivre, illes de l'atol Poivre
Illa Poivre del Nord, illa principal del grup de les illes Poivre
Illa Poivre del Sud, illa del grup de les illes Poivre.